Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 2009 () проводился в городе Калгари (Альберта) c 7 по 15 марта 2009 года. Турнир проводился в 80-й раз. В Альберте чемпионат проводился в 12-й раз, в Калгари — в 6-й раз.

Победитель получал право представлять Канаду (как «команда Канады»; ) на чемпионате мира 2009, который проходил в апреле 2009 в городе Монктон (пров. Нью-Брансуик, Канада).

В турнире приняло участие 12 команд, представляющих провинции и территории Канады.

Чемпионом стала (24-й раз в истории чемпионатов) команда, представляющая провинцию Альберта (для команды скипа Кевина Мартина это была 4-я победа), выигравшая в финале у команды, представляющей провинцию Манитоба (скип Джефф Стоутон).

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды играют между собой по круговой системе в один круг. Четыре лучшие команды группового этапа выходят во второй этап, плей-офф, где играют по системе Пейджа: две лучшие команды по итогам группового раунда проводят матч за прямое попадание в финал (плей-офф-1). 3-я и 4-я команды играют за выход в полуфинал (плей-офф-2). В полуфинале встречаются проигравший в первом матче и победивший во втором. В финале золотые награды оспаривают победители плей-офф-1 и полуфинала. Матч за 3-е место не проводится.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом; данные о тренерах взяты из )

Результаты соревнований 
Время начала матчей указывается по UTC−7.

Групповой этап 
Турнирная таблица после завершения группового этапа

Статистика после завершения группового этапа

 команды, выходящие в плей-офф
 команды, выходящие в тай-брейк за выход в плей-офф

Тай-брейк 
13 марта, 13:00

Плей-офф

Четвертьфиналы 
1-я команда против 2-й

13 марта, 18:00

3-я команда против 4-й

14 марта, 10:00

Полуфинал 
14 марта, 18:00

Финал 
15 марта, 18:00

Итоговая классификация 

 команда, в чемпионате мира 2009 выступающая как «команда Канады» (Team Canada)

Награды 
 Команды всех звёзд (All-Stars teams)

По результатам точности бросков (в процентах) игроков в матчах кругового этапа на каждой позиции определяются две команды: лучший игрок входит в первую команду, второй по рейтингу — во вторую.

 Ross Harstone Sportsmanship Award
(Приз имени Росса Хардстона за воплощение спортивного духа)
  Дин Хик

 Hec Gervais Most Valuable Player Award
(Приз самому ценному игроку имени Гектора Жерве)
  Кевин Мартин

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата (в веб-архиве web.archive.org по состоянию на 27 марта 2009)
 Страница чемпионата на сайте Ассоциации кёрлинга Канады
 Страница чемпионата на сайте curlingscoops.com (в веб-архиве web.archive.org по состоянию на 15 марта 2009)

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 2009
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди смешанных команд 2009
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди юниоров 2009

2009
Спортивные соревнования в Калгари
Спорт в Канаде в 2009 году
Март 2009 года